Alió kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alió (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Alió (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar